Karolinska psychodynamic profile

Patronyme 

  (* 1967), un joueur de curling allemand
 Artur Kapp (1878-1952), compositeur estonien
 Colin Kapp (* 1928), un auteur de science-fiction britannique
  (* 1959), un joueur de football et coach américain
  (1808-1896), un géographe, et philosophe de la technologie allemand
  (1908-1996), compositeur estonien
  (1824-1884), un avocat, auteur, et homme politique américain d'origine allemande
 Gisbert Kapp (1852-1922), ingénieur électricien autrichien
 , un membre de la Gestapo
 Joe Kapp (* 1938), un joueur de football américain et canadien
  (* 1910), un économiste américain d'origine allemande
  (1971-), un joueur de curling allemand (frère d'Andy Kapp)
 Wolfgang Kapp (1858-1922), un fonctionnaire et journaliste prussien
 Osvald Käpp (1905-1995), lutteur estonien

Voir aussi 
 Käpp
 Kopp
 
 
 Capp
Patronyme allemand
Patronyme estonien